Laumière peut faire référence à :
 Clément Vernhet de Laumière (1812-1863), général d'artillerie, mort de ses blessures au Mexique ;
 L'avenue de Laumière dans le  de Paris ;
 La station Laumière du métro de Paris, sur cette avenue.